Михаил Михайлович Кириченко (28 октября 1923, с. Лавровское, Кокчетавский уезд, Акмолинская губерния, Киргизская АССР, РСФСР, СССР — 8 мая 1994, Москва) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1991 год).

Биография 
Родился 28 октября 1923 года в селе Лавровское Кокчетавского уезда Акмолинской губернии Киргизской АССР (ныне — Айыртауский район Северо-Казахстанской области Казахстана).

Получил среднее образование. В июле 1941 года Кириченко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году окончил Алма-Атинское пехотное училище. С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К августу 1944 года гвардии капитан Михаил Кириченко был заместителем командира батальона 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

1 августа 1944 года Кириченко во главе штурмового отряда переправился через Вислу и прорвал немецкую оборону, освободив населённые пункты Руда-Тарновска и Вулька-Тарновска. Отряд успешно перерезал дорогу Варшава-Магнушев, что способствовало успешному захвату плацдарма на западном берегу Вислы. За эти заслуги Кириченко был представлен к званию Героя Советского Союза, но во время войны это представление реализовано не было.

Указом Президента СССР от 5 мая 1991 года за «мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» майор в отставке Михаил Кириченко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 11649.

После окончания войны Кириченко продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава.

В 1955 году в звании майора Кириченко был уволен в запас. Проживал в Москве, работал старшим инженером Управления автодорог «Главмосавтотранса».

Умер 8 мая 1994 года, похоронен на Хованском Западном кладбище Москвы.

Почётный гражданин города Изюм Харьковской области. Был награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней. Биограф.словарь. — М.: Воениздат, 2000.

Ссылки 
 Кириченко, Михаил Михайлович Сайт «35 гвардейская стрелковая дивизия».

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Хованском кладбище